Forkortelsen FRP kan henvise til flere artikler:

 Fremskridtspartiet – et dansk, politisk parti.
 Fremskrittspartiet – et norsk, politisk parti.
 Folkerepublikken Kina – landet, der i daglig tale omtales som Kina.